

Lokalizacje

Austria 
 Traun – jezioro 
 Traun – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land
 Traun – rzeka, dopływ Dunaju

Niemcy 
 Traun – rzeka, dopływ Alz
 Weiße Traun – rzeka, dopływ Traun

Osoby 
 Ursula Traun – niemiecka aktorka